Pudu (Pudu) – rodzaj ssaka z podrodziny saren (Capreolinae) w obrębie rodziny jeleniowatych (Cervidae).

Zasięg występowania 
Rodzaj obejmuje gatunki występujące w Ameryce Południowej.

Morfologia 
Długość ciała 75–80 cm, długość ogona 3–4 cm, wysokość w kłębie 25–40 cm; długość poroża 5–10 cm; masa ciała 5–14 kg. Rodzaj obejmuje jednych z najmniejszych przedstawicieli jeleniowatych, o krótkim porożu, ciemnym ubarwieniu i krępej sylwetce ciała z krótkimi kończynami.

Systematyka

Etymologia 
 Pudu (Pudua): epitet gatunkowy Capra pudu ;  „jelonek”, od mapudungun pudu „jelonek”.
 Pudella: rodzaj Pudu ; łac. przyrostek zdrabniający -ella. Gatunek typowy: Pudua mephistophiles .

Podział systematyczny 
Do rodzaju należą następujące gatunki:
 Pudu mephistophiles  – pudu północny
 Pudu puda  – pudu południowy

Uwagi

Przypisy 

Jeleniowate